Нора Боас (, полное имя Леонора Юлия Каролина Боас, , в замужестве Боас-Пислинг, ; ,  — , ) — нидерландская камерная певица (сопрано), пианистка, музыкальный критик.

Училась игре на фортепиано у Артура Де Грефа, затем вокалу в Берлине у . Как пианистка выступала на протяжении 1900-х гг. в составе женских фортепианных трио, с скрипачкой Неллой Гуннинг и виолончелистками Бетси Шульце и Като ван дер Хувен. В 1906 г. выступила как солистка с Берлинским филармоническим оркестром.

Выйдя замуж за пианиста и критика Зигмунда Пислинга, в конце 1900-х гг. обосновалась в Вене. В 1914—1934 гг. жила и работала в Берлине, концертируя как вокалистка и публикуя музыкальную критику в газетах, в том числе в Nationalzeitung и 8-Uhr Abendblatt. В 1919—1920 гг. участвовала в концертах Нового музыкального общества под руководством Германа Шерхена.

Первая исполнительница вокальных циклов Пауля Хиндемита «Восемь песен» Op. 18 (Берлин, 1922, фортепиано Феликс Петырек; ей же посвящён при публикации) и Курта Вайля «Женский танец» Op. 10 (Берлин, 1924, с ансамблем солистов под управлением Фрица Штидри).

После Второй мировой войны жила в Нидерландах. Дружила с Пабло Казальсом, вела с ним многолетнюю переписку.

Примечания 

Певцы и певицы Нидерландов
Сопрано
Пианисты Нидерландов
Академические музыканты Нидерландов
Музыкальные критики Германии